

Musica

Album 
Goin' Home  – album di Albert Ayler del 1964
Goin' Home  – album dei Ten Years After del 1975
Goin' Home  – album di Archie Shepp e Horace Parlan del 1977
Goin' Home  – album di Ken Tampling del 1993
Goin' Home  – album di Art Pepper del 1982
Goin' Home: A Tribute to Fats Domino  – album del 2007

Brani musicali 
Goin' Home  – secondo movimento della Sinfonia n. 9 di Antonín Dvořák
Goin' Home  – brano musicale dei The Rolling Stones del 1966
Goin' Home  – singolo dei Toto del 1997
Goin' Home  – brano dell'album Keep It Hid del musicista statunitense Dan Auerbach

Pagine correlate 
Going Home